Nogami est un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Akira Nogami (né en 1966), un catcheur japonais
 Kōtarō Nogami (né en 1967), un homme politique japonais
 Yaeko Nogami (1885-1985), une écrivaine japonaise de l'ère Shōwa
 Yasuo Nogami, un paléontologue japonais

 dans la fiction
 Saeko Nogami, un personnage du manga City Hunter